Algemeen plan van aanleg, een Belgisch gemeentelijk plan in verband met de ruimtelijke ordening.
American Psychiatric Association
American Psychological Association
APA-stijl
De Hongaarse titel van de film Vader van István Szabó.
 Associatie voor Pan-Amerikaanse Atletiek, Pan-Amerikaanse atletiekorganisatie